

Огняново () — село в Благоєвградській області. Входить до складу общини Гирмен.
 Огняново () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Крушари.
 Огняново () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.
 Огняново () — село в Софійській області. Входить до складу общини Єлин Пелин.